Славянск-на-Кубани:
 Славянск-на-Кубани — город в России, административный центр Славянского района Краснодарского края.
 Славянск-на-Кубани — аэропорт города Славянска-на-Кубани (Краснодарский край). См. также